Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Arena Toruń w Toruniu.

Tytułu mistrzowskiego z 2019 nie obronił Álvaro de Arriba.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje halowy rekord świata, rekord Europy w hali, rekord halowych mistrzostw Europy, a także najlepsze osiągnięcia w hali w Europie i na świecie w sezonie 2021 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Wyniki

Eliminacje 
Rozegrano 6 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 39 biegaczy z 17 państw. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w swoim biegu (Q).

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, w których wystartowało 18 biegaczy z 10 państw. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q).

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 800 m mężczyzn